A Connecticut Yankee in King Arthur's Court (roman), een roman van Mark Twain
A Connecticut Yankee in King Arthur's Court (1921), een film van Emmett J. Flynn
A Connecticut Yankee in King Arthur's Court (1949), een film van Tay Garnett
A Connecticut Yankee in King Arthur's Court (1970), een animatiefilm van Zoran Janjic
A Connecticut Yankee in King Arthur's Court (1989), een film van Mel Damski